Стадницький — українське прізвище.

 Стадницький — втрачений заказник на Чернігівщині.
 Стадницький — орнітологічний заказник місцевого значення, розташований у Тетіївському районі Київської області.